«Заслу́женный спаса́тель Росси́йской Федера́ции» — почётное звание, входящее в систему государственных наград Российской Федерации.

Основания для присвоения 
Звание «Заслуженный спасатель Российской Федерации» присваивается гражданам Российской Федерации, осуществляющим деятельность по проведению аварийно-спасательных работ, за личные заслуги:
 в поддержании органов управления, сил и средств аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований в постоянной готовности к выдвижению в зоны чрезвычайных ситуаций и проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций;
 в ликвидации чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых объектах или территориях;
 в разработке планов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых объектах и территориях, а также нормативных документов по вопросам организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;
 в пропаганде знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, участии в подготовке населения к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций;
 в создании, внедрении и освоении новой спасательной техники;
 в подготовке квалифицированных кадров для аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований.
Почётное звание «Заслуженный спасатель Российской Федерации» присваивается, как правило, не ранее чем через 20 лет в календарном исчислении с начала осуществления трудовой (служебной) деятельности в аварийно-спасательных службах или аварийно-спасательных формированиях и при наличии у представленного к награде лица ведомственных наград (поощрений) федерального органа государственной власти или органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

Порядок присвоения 
Почётные звания Российской Федерации присваиваются указами Президента Российской Федерации на основании представлений, внесённых ему по результатам рассмотрения ходатайства о награждении и предложения Комиссии при Президенте Российской Федерации по государственным наградам.

История звания 
Почётное звание «Заслуженный спасатель Российской Федерации» установлено Указом Президента Российской Федерации от 30 декабря 1995 года № 1341 «Об установлении почётных званий Российской Федерации, утверждении положений о почётных званиях и описания нагрудного знака к почётным званиям Российской Федерации». Тем же указом утверждено первоначальное Положение о почётном звании, в котором говорилось:
Почётное звание «Заслуженный спасатель Российской Федерации» присваивается присваивается высокопрофессиональным работникам спасательных служб за заслуги в предотвращении и ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, разработке и освоении новой спасательной техники, воспитании и обучении кадров, работающим в спасательных службах 10 и более лет в календарном исчислении.
В настоящем виде Положение о почётном звании утверждено Указом Президента Российской Федерации от 7 сентября 2010 года № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации».

Нагрудный знак 
Нагрудный знак имеет единую для почётных званий Российской Федерации форму и изготавливается из серебра высотой 40 мм и шириной 30 мм. Он имеет форму овального венка, образуемого лавровой и дубовой ветвями. Перекрещенные внизу концы ветвей перевязаны бантом. На верхней части венка располагается Государственный герб Российской Федерации. На лицевой стороне, в центральной части, на венок наложен картуш с надписью — наименованием почётного звания.

На оборотной стороне имеется булавка для прикрепления нагрудного знака к одежде. Нагрудный знак носится на правой стороне груди.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Статистика и список награжденных // Сайт "Награды России".

Почётные звания Российской Федерации